

Заґаєвиці — село в гміні Осенцини Радзейовського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Заґаєвиці — село в гміні Домброва-Біскупія Іновроцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства